Россия
 Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН), г. Новосибирск.

 Иные страны
 Институт физики твёрдого тела и полупроводников АН БССР,
 Объединённый институт физики твёрдого тела и полупроводников НАН Беларуси,
 Институт физики полупроводников АН ЛитССР,
 Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва НАН Украины, г. Киев